Allilujewa ist der Familienname folgender Personen:

Nadeschda Sergejewna Allilujewa (1901–1932), zweite Ehefrau Josef Stalins
Swetlana Iossifowna Allilujewa (1926–2011), Tochter von Stalin und Nadeschda Allilujewa